DQM peut désigner :
 data quality management (en français, gestion de la qualité des données), une méthode de gestion des informations ;
 Aéroport de Duqm. en Oman, selon le code AITA des aéroports.